Franciaország
Nesle, település Franciaországban, Somme megyében
Nesle-Hodeng, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Nesle-l’Hôpital, település Franciaországban, Somme megyében
Nesle-et-Massoult, település Franciaországban, Côte-d’Or megyében
Nesle-Normandeuse, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Nesle-le-Repons, település Franciaországban, Marne megyében
Nesle-la-Reposte, település Franciaországban, Marne megyében